Dulce hogar puede referirse a:

 Dulce hogar, álbum de Virginia Maestro de 2011.
 Dulce hogar, serie surcoreana emitido en Netflix de 2020.